Llama bezeichnet:

in Peru:
 Llama (Chota), Ortschaft in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Llama (Mariscal Luzuriaga), Ortschaft in der Provinz Mariscal Luzuriaga (Region Ancash)
 Distrikt Llama (Chota), Distrikt in der Provinz Chota (Region Cajamarca)
 Distrikt Llama (Mariscal Luzuriaga), Distrikt in der Provinz Mariscal Luzuriaga (Region Ancash)

Llama ist der Familienname von:

 Cristian Llama (* 1986), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lama
 Llamas (Begriffsklärung)